«Жиронде́н де Бордо́», или просто «Бордо», (, ) — французский профессиональный футбольный клуб из города Бордо. Основан в 1881 году. «Бордо» становился чемпионом Франции шесть раз: в 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 и 2009 годах. Домашние матчи команда проводила на стадионе «Шабан-Дельмас», стадион назван в честь бывшего мэра города Бордо Жака Шабан-Дельма. С сезона 2015/16 новым домом «Бордо» стал «Матмю Атлантик» вместимостью более 42 тысяч зрителей.

С сезона 2022/23 выступает в Лиге 2, втором дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

История

Основание 
В 1881 году в городе Бордо образовалось спортивное общество SGTG. В него входили различные виды спорта. Спустя два десятка лет была попытка привить уже получивший распространение во Франции такой вид спорта, как футбол. Однако футбол в Бордо не прижился. И только в 1919 году любители футбола объединили несколько команд из различных районов города в одно некое подобие клуба. Тогда футбол в Бордо сделал огромный шаг вперёд. В то же время определились и цвета команды: тёмно-фиолетово-синие футболки и белые трусы. В 1920 году команда сыграла свой первый официальный матч. Команда тогда носила неофициальное название Girondis de Bordeaux. А противостояла им команда Section Burdigalienne. Girondis de Bordeaux был разгромлен 12:0.

В то время всё-таки оформились две команды — Sporting Club de la Bastidienne и Club Deportivo Espagnol de Bordeaux. Позже эти команды получили профессиональный статус и заявились во второй французский дивизион. Однако футбольные власти города такая ситуация не устраивала и они предложили командам объединиться. В сезоне 1934/35 это произошло, и в Бордо появился клуб под названием FC Hispano-Bastidienne. Однако такое решение себя не оправдало. Команды, которые в самостоятельном виде занимали довольно неплохие места, объединившись опустились на последнее место.

После новых переговоров, 2 июля 1936 года решили объединиться две другие команды — Girondis Guyenne Sport и Bordeaux Football Club. Объединённый клуб получил название Bordeaux Football Club. В мае 1937 года команда стала чемпионом Франции среди любителей и подала заявку на получение профессионального статуса. Просьбу удовлетворили, и уже осенью 1937 «Бордо» выступал во втором дивизионе Франции.

Военный период 
В июне 1938 года Франция принимала чемпионат мира. И для того, чтобы город принял чемпионат мира, в 1935 был спроектирован и открыт Stade du Parc Lescure. Сейчас он носит имя политического деятеля Франции Жака Шабана-Дельмаса.

Перед сезоном 1939/40 команда усилилась легионерами из Испании и Африки. Этот сезон «Бордо» встречал с большими надеждами. Но вмешалась война. Во Франции была объявлена всеобщая мобилизация, а все спортивные соревнования были отменены. Но, пока дело не доходило до прямых военных столкновений, власти страны решили провести чемпионат в трёх территориальных зонах. Жирондцы выиграли турнир в юго-западной группе и уже готовились к стыковым матчам, когда положение круто переменилось. 10 мая 1940 года немецкие самолёты провели бомбардировку французской территории и оккупировали Бордо. Но при этом немцы не препятствовали проведению футбольных матчей. 25 мая 1941 года «Бордо» сначала победил «Тулузу», которая стала чемпионом на не занятой немцами территории. А в решающей игре, на которой присутствовало более 15 000 зрителей, одержал победу над командой «Фив». Так «Бордо» стал победителем первого розыгрыша Кубка военного времени. Эта победа стала первым официальным титулом молодого клуба.

После войны 
Война окончилась, а «Бордо» всё ещё играл во втором дивизионе. И вот наконец весной 1949 года команда поднялась в первый. И уже в следующем году клуб праздновал первую победу в высшем дивизионе страны. «Бордо» стал чемпионом Франции, опередив второго призёра — «Лилль» — на шесть очков. Руководил командой тогда Андре Жерар.
Вплоть до 60-х годов «Бордо» не везло. Команда четыре раза занимала вторые места в чемпионате и пять раз участвовала в финале кубка страны, так и не выиграв ни одного. В 60-х команда сделала ставку на знаменитый итальянский оборонительный стиль игры «катеначчо». Однако незрелищная игра не приносила должного результата. После ухода Сальвадора Артигаса, главного тренера «Бордо», за тринадцать лет сменилось семь главных тренеров. В тот период в команде начали появляться действительно неординарные футболисты, которые в скором времени придадут её игре неповторимый стиль. И первым из них был Ален Жиресс, вскоре ставший идолом болельщиков клуба и одним из лучших игроков страны.

Эпоха Беза 

Сезон 1977/78 «Бордо» завершил в одном очке от зоны вылета. Команде требовались перемены. И тогда был сделан решительный шаг — в клуб пришёл новый президент Клод Без, очень волевой и харизматичный человек. Без построил в «Бордо» всё: инфраструктуру, финансы и само отношение к футболу. При Безе сменились три главных тренера, и вот наконец, в феврале 1980 года в команду пришёл человек, которому было суждено стать ключевой фигурой в будущем клуба: Эме Жаке. Именно с этим талантливым специалистом команда трижды в течение четырёх лет (1984, 1985, 1987) станет чемпионом Франции и дважды (1986, 1987) выиграет кубок страны.

В те времена в составе команды числились такие звёзды европейского футбола, как Доминик Дропси, Раймон Доменек, Жан Фернандес, Бернар Лякомб, Мариус Трезор, Патрик Баттистон, Рене Жирар, Жан Тигана, Жозе Туре, Дитер Мюллер, Жан-Кристоф Тувенель, братья Златко и Зоран Вуйовичи. Жаке использовал в игре свою любимую игровую схему 4-4-2. Все эти игроки и профессионализм главного тренера сделали из «Бордо» одну из самых зрелищных и атакующих команд мира. Без не жалел денег на покупку новых игроков. Покупка Тигана из «Лиона» обошлась клубу в 2 млн франков. На то время это была большая сумма. Также был приобретён вратарь из Югославии Драган Пантелич, который покорил сердца болельщиков своим умением подключаться к атакам команды. Пантелич обладал очень сильным ударом и однажды забил гол с шестидесяти метров. Но его успешно развивающаяся карьера прервалась внезапно. После одного из матчей кто-то из игроков «Бордо», недовольный решением бокового арбитра, отменившего гол команды из-за положения вне игры, в ведущем в раздевалку туннеле дал ему сильного пинка. Судья обернулся и увидел стоящего рядом Пантелича. Арбитр сразу же подал жалобу. Югослав утверждал, что не бил арбитра, игроки клуба его поддержали. На одну из встреч команда в знак протеста вышла на поле без вратаря. В воротах стоял знаменитый полузащитник Ален Жиресс. Позже «Бордо» подал официальный протест, но его не удовлетворили, и Пантелич был дисквалифицирован на год. Ему пришлось прервать контракт и вернуться домой.

Золотые годы 

1984 год стал для «Бордо» золотым. Клуб стал чемпионом страны благодаря осечке «Монако» в предпоследнем туре, которому не удалось обыграть «Тулузу». А жирондцы благодаря голам Лякомба и Мюллера одержали вверх над клубом «Ренн» и стали чемпионами.

Вскоре во Франции началось первенство Европы. В состав сборной тогда вошли сразу пять игроков «Бордо». Французы стали чемпионами, и Без моментально договаривается о приобретении португальского полузащитника Фернанду Шалана. Но талантливый игрок так и не смог заиграть за «Бордо» — помешала серьёзная травма. После нескольких операций Шалана решает закончить с футболом. За два сезона португалец отыграл всего 12 матчей. Несмотря на это, свой след в истории клуба он всё же оставил. Именно он принёс победу «Бордо» в четвертьфинале Кубка чемпионов 1984/85, забив правой ногой решающий мяч в серии послематчевых пенальти в ответном матче с «Днепром». Хотя и был левшой. Однако в полуфинале «Бордо» проиграл по сумме двух матчей итальянскому «Ювентусу». Но, несмотря на поражение, это был самый серьёзный успех команды в европейских турнирах.

В чемпионате Франции для команды всё по-прежнему складывалось успешно. В сезоне 1984/1985 «Бордо» стал чемпионом страны, опередив занявший второе место «Нант». Это уже было второе чемпионство подряд. Ещё через сезон «Бордо» займёт третье место в чемпионате, однако добьётся долгожданного успеха в кубке страны. Этот почётный приз вновь стал достоянием клуба спустя 45 лет. Решающий мяч в ворота принципиального соперника — «Олимпик Марселя» в финале забил полузащитник Ален Жиресс, который в ту пору считался одним из лучших представителей своего амплуа в Европе. И никто даже подумать не мог, что кумир болельщиков «Бордо» совсем скоро окажется в стане врага. В июле 1986 года сообщение о переходе Жиресса в «Олимпик» вызвало у болельщиков шок. Причиной такого перехода стали проблемы, возникшие между Жирессом и президентом клуба Клодом Безом.

В сезоне 1986/1987, «Бордо» добивается нового успеха на европейской арене. В Кубке обладателей кубков 1986/1987, обыграв в четвертьфинале московский «Торпедо», «Бордо» вышел в полуфинал турнира, где по сумме двух матчей уступил «Локомотиву» из Лейпцига. Очередной успех на международном уровне пришёл в 1996. Тогда команда вышла в финал Кубка УЕФА 1995/1996, где уступила мюнхенской «Баварии» в обеих финальных матчах с общим счётом 5:1.

Несмотря на потерю, весной 1987 года, «Бордо» сделал первый в своей истории «золотой» дубль, победив в чемпионате страны и Кубке Франции. В чемпионате «Бордо» опередил «Олимпик», занявший второе место на четыре очка. В финале Кубка оказался сильнее всё того же «Олимпика», победив со счётом 2:0. После ухода Жиресса средняя линия команды пополнилась новичками: Филиппом Веркрюиссом, Жозе Туре, Жан-Марком Феррери. Оборону и атаку усилили югославские братья Вуйовичи. Также был приобретён молодой нападающий швейцарского клуба «Беллинцона» Филипп Фаржон, который в первом же сезоне за жирондцев в 18 матчах забил 15 голов. Более того, эти голы часто становились решающими. Например, гол в финале Кубка Франции в ворота «Олимпика» или гол на финише чемпионата в ворота «Сент-Этьена».

Спад и подъём 
Однако постепенно уставшие от постоянной смены состава и внутренних неурядиц игроки «Бордо» начали сдавать. В 1989 году команду покинул автор многих побед и один из лучших тренеров в истории клуба Эме Жаке. В 1990 году свой пост оставил и президент клуба Клод Без. Позже он попадёт под надзор судебных инстанций и будет обвинён в растрате финансовых средств, в сознательном ведении фальшивой документации и будет приговорён к двум годам тюремного заключения и штрафу в большом размере. В 1999 году Клод Без скончался от сердечной недостаточности.

После сезона 1990/1991 года, в котором клуб занял десятое место, Национальный совет по контролю за расходами футбольных клубов Франции решил в административном порядке перевести клуб во вторую лигу Франции по причине больших долгов. Однако пребывание в ней было не долгим, всего один сезон. Пришедший на помощь клубу известный бизнесмен Ален Аффлелу восстановил финансовую стабильность. А во главе команды встал Роллан Курбис. В «Бордо» вновь стали появляться звёзды. Кристоф Дюгарри и Биксант Лизаразю, выступавшие в команде с 1988 года, выросли в футболистов мирового уровня. В команде было ещё одно важное пополнение — в команду перешёл Зинедин Зидан, футболист, о котором начинали говорить во всей Франции.

В феврале 1996 года главного тренера «Бордо» Славолюба Муслина сменил немецкий специалист Гернот Рор. В том же году команда вышла в финал Кубка УЕФА, где уступила мюнхенской «Баварии». Тогда же команда потеряет своих лидеров и творцов успеха: Дюгарри перейдёт в «Милан», а Лизаразю отправится в испанский «Атлетик Бильбао». А главной потерей конечно же стал переход в туринский «Ювентус» Зинедина Зидана, который стал одной из ключевых составляющих успехов «Бордо» в 90-х годах.

Несмотря на потери, «Бордо» продолжал достойно выступать в первенстве страны. В сезоне 1996/1997 команда финиширует на четвёртом месте, а в сезоне 1997/1998 — на пятом. Весной 1999 года «Бордо», возглавляемый Эли Бопом, достиг заветной цели — клуб вновь стал чемпионом страны спустя 12 лет после успеха 1987 года.

В 2002 году «Бордо» стал обладателем Кубка французской лиги. Это был первый подобный трофей для клуба. До этого клуб дважды играл в финале турнира, однако оба раза проигрывал в серии послематчевых пенальти. В финале 2002 года, жирондцы встречались с ФК «Лорьян», и благодаря дублю Паулеты и голу Камеля Мериема стали обладателя Кубка лиги.

В сезоне 2002/2003 чемпионата Франции, «Бордо» финишировал на четвёртом месте и получил право выступать в Кубке УЕФА 2003/2004. Команде не хватило лишь одного очка, чтобы опередить занявший третье место «Олимпик Марсель». В розыгрыше Кубка УЕФА 2003/2004, команда дошла до четвертьфинала, где уступила в обоих матчах с одинаковым счётом 1:2 испанской «Валенсии».

Следующие два сезона окажутся для «Бордо» неудачными. В сезоне 2003/2004 клуб займёт скромное 12 место. А год спустя, в сезоне 2004/2005, и вовсе окажется 15-м и всего в двух очках от зоны вылета.

Возвращение в элиту 
В июле 2005 года «Бордо» возглавил бразилец Рикардо Гомес, который с 1996 по 1998 возглавлял другой французский клуб — «Пари Сен-Жермен». Свой первый сезон во главе с новым тренером, команда провела на высоком уровне. В сезоне 2005/2006 чемпионата Франции клуб занял второе место и получил право в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов.
В сезоне 2008/2009 клуб в последний, на данный момент, раз стал чемпионом Франции.

Перевод в Насьональ 
По итогам сезона 2021/2022 «Бордо» занял последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции и вылетел во второй дивизион Франции, впервые с сезона 1990/91 года.

14 июня 2022 года «Бордо» был переведён в третий дивизион Франции. Причиной перевода стали финансовые нарушения, допущенные руководством «Бордо», которые довели клуб до грани банкротства. 27 июля 2022 года «Бордо» обжаловал судебное решение о переводе в третий дивизион, подав апелляцию, которую и выиграл. Жирондинцы официально остались в Лиге 2, где и начали сезон 2022/23.

Стадион 

Спортивный комплекс Шабан-Дельма в городе Бордо является домашней ареной клуба. Назван в честь известного французского политика Жака Шабан-Дельмаса, на протяжении многих лет бывшего мэром Бордо. Текущее название стадион получил в 2001 году. До этого стадион носил название «Стад де Парк Лескюр».

Стадион был построен в качестве гоночного трека, на нём проходили соревнования в 1935 году. Позже стадион использовался в чемпионате мира по футболу 1938 года. Во время чемпионата на стадионе прошли два матча — четвертьфинал и матч за третье место. В то время вместимость стадиона составляла 25000 человек. Также стадион принимал матчи чемпионата мира 1998. На стадионе прошли пять групповых матчей и один матч плей-офф.

Это был первый стадион в мире, на котором покрытие трибун построено без придерживающих столбов, мешающих наблюдать за матчами. В Бордо стадион получил статус исторического здания. Реконструировать крышу стадиона было сложно, поэтому были построены места под открытым небом на бывших велосипедных дорожках.

На стадионе ежегодно проводятся соревнования по регби. В 2007 году на стадионе прошёл Чемпионат мира по регби 2007, в связи с этим здесь были установлены два больших экрана по 37 м². Стадион обслуживается трамвайной линией Бордо и вокзалом «Шабан Дельма». А туннель, соединяющий раздевалки игроков с полем, является самым длинным в Европе и равен 120 метрам.

В ближайшие годы в Бордо будет построен новый стадион вместительностью в 43 000 мест, который станет новой домашней ареной клуба. Стадион будет отвечать всем необходимым стандартам УЕФА и сможет принять матчи чемпионата Европы 2016, который пройдёт во Франции.

Достижения

Национальные титулы 
Чемпионат Франции
 Чемпион (6): 1949/50, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1998/99, 2008/09
 Серебряный призёр (9): 1951/52, 1964/65, 1965/66, 1968/69, 1982/83, 1987/88, 1989/90, 2005/06, 2007/08
 Бронзовый призёр (4): 1952/53, 1953/54, 1980/81, 1985/86

 Кубок Франции
 Обладатель (4): 1940/41, 1985/86, 1986/87, 2012/13
 Финалист (6): 1942/43, 1951/52, 1954/55, 1963/64, 1967/68, 1968/69

 Суперкубок Франции
 Обладатель (3): 1986, 2008, 2009
 Финалист (4): 1968, 1985, 1999, 2013

 Кубок Французской лиги
 Обладатель (3): 2001/02, 2006/07, 2008/09
 Финалист (2): 1996/97, 1997/98

Международные титулы 
Кубок Интертото
 Победитель: 1995

Кубок УЕФА
 Финалист: 1996

Кубок Альп
 Обладатель: 1980
 Финалист: 1972

Латинский кубок
 Финалист: 1950

Тренерский штаб 
 Главный тренер:  Владимир Петкович
 Помощник тренера:  Рене Лобелло
 Тренер вратарей:  Франк Манто
 Врач:  Серж Дабо
 Физиотерапевт:  Давид Дас Невес
 Физиотерапевт:  Жак Тебо
 Физиотерапевт:  Марк Верне
 Тренер по физподготовке:  Эрик Бедуа
 Тренер молодёжной команды:  Филипп Лукас

Состав 
По состоянию на 3 февраля 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные игроки

Чемпионы Европы 
Следующие футболисты становились чемпионами Европы, являясь игроками «Бордо»:

  Патрик Баттистон — 1984
  Ален Жиресс — 1984
  Жан Тигана — 1984
  Бернар Лякомб — 1984

  Тьерри Тюссо — 1984
  Сильвен Вильтор — 2000
  Жоан Мику — 2000
  Кристоф Дюгарри — 2000

  Ульриш Раме — 2000

Чемпионы мира 
Следующие футболисты становились чемпионами мира, являясь игроками «Бордо»:
  Марсио Сантос — 1994

100 легенд Футбольной лиги 
Следующие футболисты «Бордо» были включены в список 100 легенд Футбольной лиги:
  Эрик Кантона

 Футболист года во Франции Следующие футболисты «Бордо» становились футболистами года во Франции:

  Ален Жиресс — 1982, 1983
  Жан Тигана — 1984

  Сильвен Вильтор — 1999
  Йоанн Гуркюфф — 2009

ФИФА 100 
Следующие футболисты игравшие за «Бордо» числятся в списке ФИФА 100:

  Дидье Дешам
  Зинедин Зидан
  Эрик Кантона

  Жан-Пьер Папен
  Мариус Трезор

 Другие По версии журнала «Футбол»'':

Тренеры клуба

Рекорды

Игроки с наибольшим количеством матчей

Игроки с наибольшим количеством голов

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Франции
Футбол
ФК «Бордо»